6. Armee war die Bezeichnung folgender Großverbände:

 6e Armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 6. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Bürgerkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg
 Sixth United States Army, Verband im Zweiten Weltkrieg und Kalten Krieg
 6. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 6. Armee (Österreich-Ungarn), Verband im Ersten Weltkrieg 
 6. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 6. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 6ª Armata, italienische Armee im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 6. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee zwischen 1915 und 1919

Siehe auch:

 6. Panzerarmee (Wehrmacht), Armee der Wehrmacht
 6. Gardepanzerarmee, Verband der Roten Armee 
 6. Gardearmee (Rote Armee), Verband der Roten Armee 
 6. Luft-Armee (Japanisches Kaiserreich)